El término fiabilidad es descrito en el diccionario de la RAE como "probabilidad de buen funcionamiento de algo". Puede referirse a:

 Fiabilidad de sistemas
 Fiabilidad humana
Ingeniería de fiabilidad
 En psicometría, la fiabilidad (o «confiabilidad») indica la consistencia de una determinada medida (psiq. humana).
 En ciencia de materiales, la fiabilidad es la confianza que se tiene en el buen comportamiento o funcionamiento del material.

Referencias

Ingeniería